Fickle Fatty's Fall é um curta-metragem mudo norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido por Roscoe Arbuckle.

Elenco 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes de comédia da década de 1910